Regione degli Altopiani (Région des Plateaux) – regione del Togo
Regione degli Altopiani (Région des Plateaux) – ex regione della Repubblica del Congo, ridenominata dipartimento degli Altopiani nel 2002